Dąbrowno
Dąbrówno